Джанко́йская у́лица — улица в районе Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы. Названа 6 февраля 1986 года по крымскому городу Джанкою, так как недалеко проходит Симферопольское шоссе (часть дороги М2 «Крым»), откуда возможно попасть в Крым. Прежнее название — Вокзальная улица, поскольку она находится рядом с вокзалом станции Бутово (до 1986 года улица входила в состав Подмосковного рабочего посёлка Бутово).Протяжённость улицы составляет 416 метров.

Описание 
Улица не имеет жилых помещений (не учитывая выселенный дом на № 8/1). Она имеет двухстороннее автомобильное движение (по одной полосе на каждое направление)

Расположение 
Начинается от Синельниковской улицы, пересекает Мелитопольский проезд, затем Джанкойский проезд и заканчивается выходом на 1-ю Мелитопольскую улицу.

Здания и сооружения 
по нечётной стороне:

 Школа № 1355

по чётной стороне:

 Заброшенное здание бывшей швейной фабрики «Орёл»

Транспорт

Метрополитен 
Ближайшие станции метро:

  Улица Скобелевская (1,8 км)
  Бульвар Адмирала Ушакова (2,6 км)
  Улица Горчакова (3,5 км)

Ближайшие автобусные остановки 
 2-ая Мелитопольская улица (150 м) — Маршрут № 18 и другие
 станция Бутово (450 м) — Маршрут № 18,94,108,249 и другие.
 Школа (490 м) — Маршрут № 146,C1,636
 1-ая Мелитопольская улица (690 м) — Маршрут № 94,530к,462 и другие

Железнодорожные станции 
 Железнодорожная станция «Бутово» Курского направления Московской железной дороги (290 м)

Примечания 

Улицы Москвы, названные в честь городов